Тламапа има више значења:

 Тламапа (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тламапа (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тламапа (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику